Isabela z Urgellu (12. března 1409 – 17. září 1459) byla katalánskou šlechtičnou z urgellské větve aragonské dynastie.

Rodina 
Isabela se narodila 12. března 1409 jako nejstarší dcera Jakuba II. z Urgellu a jeho manželky Isabely Aragonské.

V roce 1413 bylo hrabství Urgell zrušeno, po čemž Isabelin otec povstal proti králi Ferdinandovi I. Aragonskému, který byl v roce 1412 zvolen za nového krále, navzdory tomu, že Jakub měl ke královské aragonské dynastii nejbližší patrilinearitu. Otec byl poté odsouzen k doživotnímu vězení, v němž v roce 1433 zemřel.

Manželství 
Isabela se 13. září 1428 v Alcolee del Cince provdala za infanta Petra, vévodu z Coimbry, mladšího syna portugalského krále Jana I. Během manželova regentství za jeho synovce Alfonsa V. Portugalského byl ujednán sňatek jejich dcery Isabely s králem.

Potomci 
Isabela měla s vévodou Petrem z Coimbry šest dětí:

 Petr z Coimbry (9. prosince 1429 – 1466), ve čtrnácti letech se stal portugalským konstáblem a v roce 1464 se prohlásil králem Petrem V. Aragonským.
 Jan z Coimbry, kníže z Antiochie (1431–1457), ⚭ 1456 Šarlota (1444–1487), budoucí kyperská královna
 Isabela z Coimbry (1. března 1432 – 2. prosince 1455), ⚭ 1448 Alfons V. Portugalský (15. ledna 1432 – 29. srpna 1481), portugalský král
 Jakub Portugalský (17, září 1433 – 27. srpna 1459), biskup arraský a pafoský
 Beatrice z Coimbry (1435–1462), ⚭ 1453 Adolf Klévský, pán z Ravensteinu (1425–1492)
 Filipa z Coimbry (1437–1497), jeptiška v klášteře Odivelas

Vdovství 
Petr z Coimbry byl od roku 1439 regentem a v roce 1447 zosnoval sňatek svého mladého synovce Alfonsa V. Portugalského a své dcery Isabely. Shromáždil ale také mocné nepřátele, zejména Braganzy, kteří se zavděčili mladému králi a podařilo se jim zbavit Petra moci. Obě strany zůstaly ve sporu a v Portugalsku vypukla občanská válka. Po Petrově smrti v bitvě u Alfarrobeiry v květnu 1449 byla jeho rodina okamžitě a vytrvale pronásledována. Isabela s dcerou Filipou se ukryla, ale její další děti byly vyhnány do zahraničí - konstábl Petr do Kastilie, Jan, Jakub a Beatrix do burgundského vévodství, kde byla vévodkyní jejich teta Isabela Portugalská. Hrozby mocného burgundského vévody byly spojeny s prosbami Petrovy dcery, mladé královny Isabely, která prosila svého manžela o shovívavost k její rodině. Navzdory radám mocných Braganzů král v roce 1450 částečně ustoupil a povolil vévodkyni vdově Isabele z Urgellu, aby se usadila v Montemor-o-Velho a Tentúgalu (Filipě byl povolen pobyt v klášteře Odivelas, i když se později patrně nastěhovala k matce). I nadále však byla Isabela z Urgellu sužována Braganzy - Alfons, markýz z Valençy, se údajně pokusil Isabelu zbavit jejího sídla, které jí bylo ponecháno jen po dalších královniných prosbách.

Isabela z Coimbry využila královy dobré nálady po narození syna a dědice Jana, k navržení kompletní a konečné rehabilitace zbytku její rodiny. Ostatky Petra z Coimbry tak mohly být přeneseny do pohřebiště avizské dynastie v klášteře Batalha a Isabele z Urgellu byl přidělen královský důchod.

Isabela z Urgellu zemřela 17. září 1459 v klášteře Santa Cruz v Coimbře. Její ostatky byly pohřbeny v klášteře Batalha do hrobky jejího rehabilitovaného manžela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. března
Narození v roce 1409
Narození v Katalánsku
Úmrtí 17. září
Úmrtí v roce 1459
Úmrtí v Coimbře
Portugalské vévodkyně
Ženy
Pohřbení v klášteře Batalha